Es fanden nach Ende der Kampfhandlungen in Europa 1945 folgende Konferenzen der Siegermächte statt:
* Londoner Konferenz (Sommer 1945), die Kriegsverbrecherprozesse gegen Angehörige der deutschen Streitkräfte vorbereiten sollte.
 Londoner Außenministerkonferenz (1945), bei der die Außenminister der Siegermächte im Vorfeld über Friedensvertrags Italien, Rumänien, Bulgarien, Ungarn und Finnland und vor allem die Dekolonisation der italienischen Kolonien verhandelt wurde.